Pleven steht für: 
 Plewen, eine Stadt in Bulgarien 
 Pleven-Plan, nachdem 1950 eine gemeinsame europäische Armee aufgebaut werden sollte 
 Pléven, bretonische Gemeinde
 Pleven, eine nach der gleichnamigen bulgarischen Stadt benannten Pferderasse

Pleven ist der Familienname folgender Personen: 
 René Pleven (1901–1993), französischer Politiker, der auch den Pleven-Plan vorgeschlagen hat 

Siehe auch:
 Kabinett Pleven